{{DISPLAYTITLE:(14333) 1981 ED34}}

A (14333) 1981 ED34 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1981. március 1-jén.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (14001–14500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói